El término American Girl —en español: ‘Chica americana’— puede hacer referencia a:

Música 
 «American Girl», canción de Tom Petty and the Heartbreakers (1977).
 «American Girl», canción de Bonnie McKee (2013).